Die Wohnanlage Orpheus und Eurydike befindet sich in München und wurde 1973 nach Plänen von Jürgen Freiherr von Gagern, Udo von der Mühlen und Peter Ludwig im Stil des Brutalismus errichtet.

Lage 
Die beiden Wohnhochhäuser befinden sich im Stadtteil Schwabing in der Soxhletstraße 4, 6 und in der Ungererstraße 65.

Geschichte 
Die Wohnhäuser wurden in Plattenbauweise mit teils starkem Sichtbetonrelief zwischen 1971 und 1973 errichtet. Die Wohnanlage umfasst neben den privaten Wohnungen eine Tankstelle und eine Gaststätte.

Architektur 
Orpheus

Das Orpheus-Haus ist ein 13-geschossiges Hochhaus und besitzt einen schiefwinkligen Grundriss mit geknickten Balkonen. Die Wohnungen sind in 10 verschiedenen Typen unterteilt. Dem Haus ist eine Tankstellenüberdachung vorgelagert.

Eurydike

Der neungeschossige Bau ist in zwei schiefwinklig zueinander angeordneten Flügeln mit einem dazwischen gesetzten Treppen- und Aufzugsturm aufgeteilt. Vor- und Rücksprünge, tiefe Balkons mit unterschiedlichen Größen gliedern die Fassade. Wohnungen sind als Maisonettes angelegt. Die Erschließungsflächen sind farblich betont.

Gartenanlage

Die Wege sind gekurvt und gerundet geführt mit teils dicht, teils in Rabatten angeordneten Bepflanzungen.

Projektbeteiligte 
 Architekten: Jürgen Freiherr von Gagern, Udo von der Mühlen, Peter Ludwig
 Gartenarchitekt: Gottfried Hansjakob
 Farbkünstler: Eva von Gagern-Hübsch

Denkmal 
Die Wohnanlage wurde 2019 unter Denkmalschutz gestellt und ist im Denkmalatlas des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und in der Liste der Baudenkmäler in Schwabing eingetragen.

Zitat 
Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege:
„Die Wohnanlage hat große geschichtliche Bedeutung. Sie ist das erste große Wohnbauprojekt in Schwabing nach dem Zweiten Weltkrieg und steht in enger Verbindung mit dem Wachstum der Stadt, das durch die Olympischen Spiele 1972 ausgelöst wurde.“

Literatur 
 Oliver Elser, Philip Kurz, Peter Cachola Schmal (Hrsg.): SOS Brutalismus: Eine internationale Bestandsaufnahme. Zürich 2017.
 Nicola Borgmann, Marco Goetz (Hrsg.): Perlen. Katalog zur Ausstellung 25 Jahre Architekturgalerie München. Franz Schiermeier Verlag, München 2020, ISBN 978-3-9813190-5-7.
 Wiepke van Aaken: Expressives Bauen in Beton. „Orpheus und Eurydike“ in München-Schwabing. In: Denkmalpflege Informationen, 2019, 170, S. 37–40.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bauwerk in Schwabing
Wohngebäude in München
Hochhaus in München
Hochhaus in Europa
Erbaut in den 1970er Jahren
Bauwerk des Brutalismus in Bayern
Baudenkmal in Schwabing
Bauwerk der Moderne in München